Карл IX:
Карл X Густав — король Швеції (1654-1660)
Карл X Бурбон — король Франції (1824-1830)